Lezay-Marnésia ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien de Lezay-Marnésia (1769–1814), von 1806 bis 1810 Präfekt des Département de Rhin-et-Moselle und von 1810 bis 1814 Präfekt des Département Bas-Rhin
 Claude-François de Lezay-Marnésia (1735–1800), französischer Militär, Landwirt, Poet und Enzyklopädist